

Великий потік — річка; права притока Іпеля.
 Великий потік — річка; ліва притока Ториси.

Великий Потік — гірський потік у Самбірському районі Львівської області.